Konon ist ein Name folgender Personen:

 Konon (Feldherr) (vor 444 v. Chr.–um 390 v. Chr.), athenischer Feldherr
 Konon von Samos (um 280 v. Chr.–um 220 v. Chr.), hellenistischer Astronom

 Konon von Bidana (lebte im 3. Jh.), christlicher Märtyrer
 Konon (Papst) († 687), Papst
 Konon (Mythograph), griechischer Mythograph

Konon ist der Familienname folgender Personen:
 Olga Konon (Wolha Konan) (* 1989), ursprünglich weißrussische, dann polnische, jetzt deutsche Badmintonspielerin

Konon steht für:
 Konon (Gott), parthischer Gott

Siehe auch:
 Conon